Girard del Rosselló, regent de Provença al segle IX
 Girard I de Rosselló, comte del Rosselló (1102-113)
 Girard II de Rosselló comte del Rosselló (1164-1172)
 Girard de Rosselhon, obra literària occitana